Чурбанов — русская фамилия; имеет женскую форму Чурбанова.

Известные носители  
 Чурбанов, Михаил Фёдорович (род. 1941) — российский учёный, доктор химических наук, специалист в области химии высокочистых веществ, академик.
 Чурбанов, Юрий Михайлович (1936—2013) — первый заместитель Министра внутренних дел СССР, генерал-полковник, зять Л. И. Брежнева.